Jméno Barbora Braniborská používalo v historii více žen:
 Barbora Braniborská (1423–1481) – markraběnka mantovská, manželka Ludvíka III. Mantovského
 Barbora Braniborská (1464–1515) – česká královna, manželka Vladislava Jagellonského
 Barbora Braniborská (1495–1552) – lantkraběnka leuchtenberská, manželka Jiřího III. Leuchtenberského
 Barbora Braniborská (1527–1595) – braniborská markraběnka a lehnicko-břežská kněžna, manželka Jiřího II. Zbožného